Deer Park (anglais pour parc aux cerfs) peut désigner :

Toponyme

États-Unis  

 Deer Park (Alabama)
 Deer Park (Californie)
 Deer Park (Illinois)
 Deer Park (Maryland)
 Deer Park (New York)
 Deerpark (New York)
 Deer Park (Ohio)
 Deer Park (Texas)
 Deer Park (Washington)
 Deer Park (Wisconsin)

Voir aussi 

 Parc aux cerfs